52-я церемония вручения наград прайм-тайм премии «Эмми» (), отметивших лучшие телепрограммамы года, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 1999 по 31 мая 2000 года, состоялась 10 сентября 2000 года. Её ведущим выступил Гарри Шендлинг, а трансляция церемония проходила на телеканале ABC.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

Статистика 
В данную статистику входят основные категории: программы, актёрские работы, режиссура и сценарии. Она не включает в себя технические категории.

Наибольшее количество номинаций

По телеканалу 
 NBC — 47
 HBO — 41
 ABC — 26
 CBS — 18
 Fox — 6

По программе 
 «Клан Сопрано» (HBO) — 10
 «Практика» (ABC) / «Западное крыло» (NBC) — 9
 «Все любят Рэймонда» (CBS) — 8
 «Проект 281» (HBO) / «Уилл и Грейс» (NBC) — 7
 «Фрейзер» (NBC) / «Друзья» (NBC) — 6

Наибольшее количество наград

По телеканалу  
 NBC — 11
 HBO — 8
 ABC — 7
 CBS — 2
 Fox — 2

По программе 
 «Западное крыло» (NBC) — 5
 «На углу» (HBO) / «Вторники с Морри» (ABC) / «Уилл и Грейс» (NBC) — 3
 «Малкольм в центре внимания» (Fox) / «Практика» (ABC) — 2

См. также 
 58-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
 7-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактёров США

Ссылки 
 52-я церемония вручения наград прайм-тайм премии «Эмми»
 52-я церемония вручения наград прайм-тайм премии «Эмми» на сайте Internet Movie Database

2000
Телевизионные премии 2000 года
События 10 сентября
Сентябрь 2000 года
2000 год в Калифорнии